

Границі — місто в окрузі Хеб Карловарського краю Чехії;
 Границі — місто в окрузі Пршеров Оломоуцького краю Чехії.

Населені пункти та їхні частини

 Границі — село в гміні Ходель Опольського повіту Люблінського воєводства
 Границі — село в гміні Машево Кросненського повіту Любуського воєводства
 Границі — село в гміні Масловиці Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Границі — село в гміні Тересін Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Границі — частина міста Беч у Горлицькому повіті Малопольського воєводства
 Границі — частина міста Новий Сонч в Малопольському воєводстві
 Границі — частина міста Ропчиці в Ропчицько-Сендзішовському повіті Підкарпатського воєводства
 Границі — частина міста Колачиці в Ясельському повіті Підкарпатського воєводства
 Границі — частина міста Імелін у Берунсько-Лендзінському повіті Сілезького воєводства
 Границі — частина села Ґурка в гміні Коцьк Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Границі — частина села Ґрушка-Запорська в гміні Радечниця Замойського повіту Люблінського воєводства
 Границі — частина села Коморники в гміні Мокрсько Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Границі — частина села Токарня в гміні Токарня Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Пашин у гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Любча в гміні Риглиці Тарнівського повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Тимова в гміні Чхув Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Борувна в гміні Ліпниця-Мурована Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Ліпниця-Дольна в гміні Ліпниця-Мурована Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Мисляховиці в гміні Тшебіня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Ліпниця-Ґурна в гміні Ліпниця-Мурована Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Границі  — частина села Райброт у гміні Ліпниця-Мурована Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Бжозова в гміні Громник Тарнівського повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Кшишковиці в гміні Мислениці Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Кружльова-Ніжна в гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Скава в гміні Раба-Вижна Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Лужна в гміні Лужна Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Сташкувка в гміні Мощениця Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Кобилець у гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Кендзежинка в гміні Добчиці Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Лоньова в гміні Дембно Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Ґнойник у гміні Ґнойник Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Поремба-Спитковська в гміні Бжесько Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Слопниці в гміні Слопниці Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Мощениця в гміні Мощениця Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Воля-Лужанська в гміні Лужна Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Поромбка-Ушевська в гміні Дембно Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Стружувка в гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Жеркув у гміні Ґнойник Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Вісньова в гміні Вішньова Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Пйотрковиці в гміні Тухув Тарнівського повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Шимбарк у гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Ліпник у гміні Вішньова Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Белдно в гміні Жеґоцина Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Зажиці-Великі в гміні Кальварія-Зебжидовська Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Яворсько в гміні Дембно Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Садек у гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Боженцин у гміні Боженцин Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Левньова в гміні Ґнойник Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Рацлавиці в гміні Беч Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Ґрудек у гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Фридриховиці в гміні Вепш Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Сеправ у гміні Сеправ Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Сава в гміні Рацеховиці Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Криґ у гміні Ліпінкі Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Моравиця в гміні Лішки Краківського повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Марципоремба в гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Міхаловиці в гміні Міхаловіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Бухциці в гміні Тухув Тарнівського повіту Малопольського воєводства
 Границі — частина села Новотанець у гміні Буківсько Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Границі — частина села Пшисекі в гміні Сколишин Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Границі — частина села Седлиська-Славенцинські в гміні Сколишин Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Границі — частина села Ящурова в гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Границі — частина села Висока Стрижовська (Висока Стшижовська) в гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Границі — частина села Пстронґувка в гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Границі — частина села Роги в гміні Мейсце-П'ястове Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Границі — частина села Ґлухув у гміні Ланьцут Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Границі — частина села Устробна в гміні Вояшувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Границі — частина села Пораж у гміні Загір'я Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Границі — частина села Потакувка в гміні Тарновець Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Границі — частина села Мала в гміні Ропчиці Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Границі — частина села Непля в гміні Ясло Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Границі — частина села Токі в гміні Новий Змигород Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Границі — частина села Любля в гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Границі — частина села Пстронгова (Пстронґова) в гміні Чудець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Границі — частина села Ґліник-Сьредні в гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Границі — частина села Камениця-Ґурна в гміні Бжостек Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Границі — частина села Ґрудна-Ґурна в гміні Бжостек Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Границі — частина села Навсе-Колачицькі в гміні Колачиці Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Границі — частина села Воля-Зґлобенська в гміні Богухвала Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Границі — частина села Нехобж у гміні Богухвала Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Границі — частина села Бережанка (Бжежанка) в гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Границі — частина села Язова в гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Границі — частина села Тшциниця в гміні Ясло Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Границі — частина села Блендова-Тичинська в гміні Хмельник Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Границі — частина села Мшана в гміні Мшана Водзіславського повіту Сілезького воєводства
 Границі — частина села Поломія в гміні Мшана Водзіславського повіту Сілезького воєводства
 Границі — частина села Бучковиці в гміні Бучковиці Бельського повіту Сілезького воєводства
 Границі — частина села Бествіна в гміні Бествіна Бельського повіту Сілезького воєводства
 Границі — частина села Ґлухув у гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Границі — частина села Шежави в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Границі — частина села Диміни в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Границі — колонія в гміні Тшциниця Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Границі — осада в гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Границі — осада в гміні Ропчиці Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Границі — осада в гміні Ленка-Опатовська Кемпінського повіту Великопольського воєводства

Примітки